Ла Лахита има више значења:

 Ла Лахита (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лахита (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лахита (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лахита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лахита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лахита (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лахита (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лахита (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лахита (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лахита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лахита (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лахита (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лахита (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лахита (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лахита (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лахита (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лахита (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лахита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лахита, Лос Бермехос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лахита (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лахита (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лахита (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лахита (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лахита (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лахита (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лахита (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лахита (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лахита (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лахита (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лахита (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лахита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лахита (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лахита (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лахита (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику